Brzezinka (powiat Oświęcimski), het dorp in Polen waar het concentratiekamp Auschwitz II was gebouwd.
Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II), een concentratiekamp 
Birkenau (Odenwald), een gemeente in Hessen